Afterglow může být:

 Afterglow (skupina), americká skupina psychedelického rocku
 Afterglow (album, Crowded House), 1999
 Afterglow (album, Sarah McLachlan), 2003
 Afterglow (album, Black Country Communion), 2012